Fodor István (Nyíregyháza, 1985. augusztus 23. –) politikus.

Tanulmányok 
Általános iskolai tanulmányait a Móricz Zsigmond Általános Iskolában fejezte be 2000-ben, szakközépiskolai tanulmányait az Inczédy György Szakközépiskolában folytatta, ahol 2004-ben érettségizett le, majd 2006-ban Épületgépész-technikusként végzett ebben az intézményben. Később több szakmát is szerzett, úgy mint Ipari hűtő és klímaberendezés szerelő-karbantartó szakképzettséget valamint hűtőközeg kezelő hatósági engedélyt, FBŐ végzettséget és Idegenrendészeti ismereteket, melyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr Főkapitányság képzésének keretein belül szerezte meg, majd Ingatlan-értékesítő végzettséget szerzett.

Szakterületek 
Politika, foglakoztatás és a munka világa, munkatörvény könyve, épületgépészet, ingatlanpiac, vlog, közösségi média.

Magánélet 
Egy fiúgyermek édesapja, helyi lokálpatrióta, születése óta életvitelszerűen Nyíregyházán él.

Politikai életpálya 
Politikai pályára 2015-ben lépett, belépett a Demokratikus Koalícióba, ahol rövid időn belül a Demokratikus Koalíció Sz-Sz-B Megye 1-2. választókerületének elnökségi tagja lett, 2017 novembere óta a választókerület elnökeként küzd a politikai változásért helyben és országosan egyaránt. Tagja lett a DK Oktatási és foglalkoztatási kabinetjének. 2019-től Nyíregyháza Megyei Jogú Város Köznevelési, kulturális és ifjúsági bizottságának külsős tagja, valamint a Sz-Sz-B Megyei Temetkezési Kft. Felügyelő Bizottságának tagja. 2022-tól a Demokratikus Koalíció országgyűlési gyakornoki programjának résztvevője. Tagja az Árnyékkormány Honvédelmi és Gazdasági műhelyének. Aktív a közösségi médiában, Facebook-on, Tik-Tok-on, Instagram-on, Twitter-en. Videós tartalmak készítője. Kiváló szervező, és fiatal kora ellenére sikeres a politikai életben. Rendszeresen szerepel helyi és országos közügyekkel a médiában.

Jegyzetek

Források

Politikusok